Carlos Bosch puede estar refiriéndose a:

 Carlos Bosch Bosch (1873-?), militar español de la Guerra civil.
 Carlos Bosch García (1919-1994), historiador e investigador hispano-mexicano.
 Carlos Bosch (1945-2020), fotógrafo argentino.